Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ismail El Shafei e Brian Fairlie che hanno battuto in finale Tim Gullikson e Tom Gullikson 6-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie 
 Ismail El Shafei /  Brian Fairlie (campioni)
 Anand Amritraj /  William Brown (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1977